Javier Cano (Jaén, 8 de marzo de 1973), es un poeta español.

Biografía 
Titulado en la Universidad de Jaén de licenciatura en Historia del Arte, ejerce el periodismo cultural, labor que le ha valido el "Premio de Periodismo y Comunicación Local de la Diputación Provincial de Jaén 2021". En 1999 obtiene el premio de poesía “Andalucía Joven” por su libro "Los labios leídos" (Madrid, Huerga y Fierro, 2000), un accésit del premio “Adonais”, en 2001, por "Lugares para un exilio" (Madrid, Rialp, 2002); “Loewe” internacional a la creación joven por su poemario "El idioma de Adán" (Madrid, Visor, 2004) y, en 2013, el Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza, con el libro "Tu luz diaria", finalista del Premio de la Crítica de Andalucía 2013. Figura, entre otras, en las antologías 21 de últimas: conversaciones con poetas andaluces; Sexta antología de Adonais; De punta a cabo: Jaén, antología poética; Cima de olvido (Huelva, 2007), El siglo de oro de la poesía taurina; Poesía viva de Andalucía (Guadalajara, México, 2007), Los senderos y el bosque (ed. de Luis Antonio de Villena, 2008) así como en el Diccionario de Literatura Española Espasa.

Poesía 
 Un pozo de memoria acumulada (Jaén, 1995).
 Inventario medido, 1992-1995 (Jaén, 1996).
 Los labios leídos (Madrid, Huerga y Fierro, 2000).
 Como si nada… (Jaén, 2001).
 
 
 Tu luz diaria (Madrid, Hiperión, 2012)

Premios 
 1999: Premio Andalucía Joven de poesía por Los labios leídos.
 2001: Accésit del premio Adonais por Lugares para un exilio.
 2002: Premio Vicente Aleixandre.
 2003: Premio internacional Fundación Loewe a la creación joven por El idioma de Adán.
 2013: Premio Internacional Antonio Machado en Baeza por Tu luz diaria.
 2021: Premio de Periodismo y Comunicación Local de la Diputación Provincial de Jaén.

Referencias 

 ALFARO, Rafael, “Madurez poética”, en Reseña, Madrid, abril de 2002
 MORALES LOMAS, Francisco, “Javier Cano”, en Papel literario, Málaga, nº 423, junio de 2002.
 MORALES LOMAS, Francisco, “La lírica de Javier Cano”, en Papel literario, Málaga, nº 531, octubre de 2004.
 PRIETO DE PAULA, Ángel Luis, “De jóvenes y no tan jóvenes poetas”, Babelia, nº 564, septiembre de 2002.
 SIN FIRMA, “Paisajes del alma”, Signos/El País Andalucía, junio de 2002.
 BREGANTE, Jesús, “Cano, Javier” (entrada en diccionario), Diccionario Espasa de Literatura Española, Madrid, 2003.
 ROM ERO, Juan Manuel, “Sombra es la nada”, Mercurio, nº 60, mayo de 2004.
 GARCÍA-POSADA, Miguel, “El idioma de Adán”, ABC Cultural, nº 638, abril de 2004.
 ALARCÓN, Rafael, Cima de Olvido, Diputación de Huelva, 2007.
 CÁTEDRA MIGUEL DELIBES, Diccionario de escritores.

Poetas de la provincia de Jaén
Alumnado de la Universidad de Jaén
Nacidos en Jaén